Arsames (altpersisch Aršāma; griechisch Ἀρσάμης) ist der Name folgender Personen:
 Arschama I., Großvater des persischen Königs Dareios I.
 Arsames (Sohn des Dareios I.) 
 Arsames (Satrap Ägyptens), Sohn des vorigen, den Megabyzos II. 455/4 v. Chr. zum Satrapen Ägyptens ernannte und der Dareios II. beim Sturz seines Vorgängers Xerxes II unterstützte
 Arsames (Sohn des Artaxerxes II.), der 358 v. Chr. ermordet wurde
 Arsames (Arsanes), ein Achämenide und Vater des Dareios III.
 Arsames (Satrap Kilikiens), letzter persischer Statthalter von Kilikien
 Arsames (Armenien), armenischer König, der Arsamosata gründete, ein Zeitgenosse Antiochos I. oder Antiochos IV. 

Arsames bezeichnet ferner
 eine iranische Death-Metal-Band, siehe Arsames (Band)